Татев — русская фамилия и армянский топоним.

 Татев, Андрей Иванович (ум. не ранее 1570) — князь, воевода.
 Татев, Борис Петрович (ум. 1607) — князь, боярин, воевода.
 Татев, Пётр Иванович (ум. 1586) — князь, боярин, стольник.
 Татев, Фёдор Иванович (ум. после 1567) — князь, воевода.

 Татев (монастырь)
 Татев (село), Сюникская область Армении.

См. также 
 Татевы — княжеский род.
 Крылья Татева
 Татево